Río de la Plata puede referirse a:

Río de la Plata, estuario del río Paraná y el río Uruguay, entre Buenos Aires y el Uruguay
 Cuenca del Plata, la cuenca formada por las aguas que abastecen dicho estuario.
Provincias Unidas del Río de la Plata, es el nombre de las actuales Argentina, Uruguay y varias provincias actualmente bolivianas antes de su desmembramiento.
Virreinato del Río de la Plata, nombre del antiguo gobierno colonial.
Gobernación del Río de la Plata, área administrativa durante la época colonial que abarcaba la zona de la cuenca del Río de la Plata.
Estados Confederados del Río de la Plata, estado propuesto por Domingo Faustino Sarmiento.
Provincia del Río de la Plata, proyecto argentino, surgido en los años 80, que establece la creación de una nueva provincia en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. 
Batalla del Río de la Plata, durante la segunda guerra mundial.
Castellano rioplatense, dialecto del idioma español en la zona alrededor del Río de la Plata.
Río de la Plata (región), región cultural que une a Uruguay, Buenos Aires, y el litoral argentino en las mismas  características históricas y culturales.
Río de la Plata (Puerto Rico), el río más largo (97 kilómetros) de Puerto Rico.
Río de la Plata (1826), navío de la Armada Española.
Río de la Plata (1900), crucero de la Armada Española.
 Río de la Plata (1971), buque de carga de Argentina.
 Río de la Plata (ROU 15), patrullero de la clase Marine Protector.

Nombres de buques de guerra de Uruguay